Окмалги, Ocmulgee (из крикского языка):
 Окмалги — река в штате Джорджия, США
 Окмалги — административно-территориальный округ в штате Оклахома, США.
 Окмалги — административный центр округа Окмалги, штат Оклахома, США.
 Национальный памятник Окмалги — археологический парк в штате Джорджия, США.